Парасоль (фр. parasol) — зонт для защиты от солнца. 
 Парасоль — конструкция самолёта-моноплана с крылом, расположенным над фюзеляжем и крепящимся к последнему при помощи подкосов.

См. также 
 Метрополь Парасоль (Севилья)